Objetos transnetunianos